Ара́н-и-Бидго́ль () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Административный центр одноимённого шахрестана.

История 
Город был образован в 1975 году путём слияния сельских населённых пунктов Аран и Бидголь.

География 
Город находится в северо-западной части Исфахана, на западной границе пустыни Деште-Кевир, к северо-востоку от города Кашан. Абсолютная высота — 921 метр над уровнем моря.
Аран-и-Бидголь расположен на расстоянии приблизительно 147 километров к северу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 173 километров к югу от Тегерана, столицы страны.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 55 651 человек; в национальном составе преобладают персы (носители центральноиранских диалектов арани и бидголи).

Экономика и транспорт 
Ведущей отраслью экономики города является ковроткачество. Ковры, произведённые в Аран-и-Бидголе, экспортируются в Пакистан, Афганистан и Ирак.
Ближайший аэропорт расположен в городе Кашан.

Примечания 

Города Исфахана